

Persone 
 Al Bates, propr. Alfred Hilborn Bates – lunghista statunitense
 Blanche Bates – attrice statunitense
 Evan Bates – danzatore su ghiaccio statunitense
 Gene Bates – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada australiano
 George Latimer Bates – ornitologo, botanico e naturalista statunitense
 Henry Walter Bates – biologo, esploratore e entomologo inglese
 Jessie Bates III – giocatore di football americano statunitense
 John Bates – giocatore di football americano statunitense
 John Bates Thurston – diplomatico e politico britannico
 Kathy Bates – attrice e regista statunitense
 Keita Bates-Diop (1996) – cestista statunitense
 Kenneth William Bates – imprenditore e dirigente sportivo inglese
 Leva Bates (1983) – wrestler statunitense
 Michael Bates – ex velocista ed ex giocatore di football americano statunitense
 Mick Bates – ex calciatore inglese
 Paddy Roy Bates – fondatore del Principato di Sealand
 Suzie Bates, propr. Susannah Wilson Bates – ex cestista e crickettista neozelandese
 Ted Bates, propr. Edric Thornton – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore inglese
 Trevor Bates (1993) – giocatore di football americano statunitense
 William Horatio Bates – medico statunitense creatore del metodo Bates

Personaggi immaginari 
 Bates – personaggio del videogioco Clock Tower II: The Struggle Within
 Bates – personaggio di Stargate Atlantis
 Norman Bates – personaggio protagonista della saga letteraria e cinematografica Psycho
 Norman Bates Russel – personaggio dei fumetti della Disney Italia

Musica 
 The Bates – gruppo punk tedesco

Altro 
 Battling Bates – film muto del 1923 diretto da Webster Cullison
 Bates – township della Contea di Iron, Michigan
 Bates City – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Missouri, Contea di Lafayette
 Ghiacciaio Bates – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, Antartide orientale
 Metodo Bates – metodo per la cura dei difetti visivi creato da William Horatio Bates

Pagine correlate 
 Daisy Bates
 David Bates